Гобино — значения:божественная участь человека, совокупность его божественных судеб

Топоним 
 Гобино — деревня в Кадыйском районе Костромской области России.

Фамилия 
 Гобино, Жозеф Артюр де — французский писатель-романист, социолог, автор арийской расовой теории, впоследствии взятой на вооружение национал-социалистами